Este artículo recoge, en forma de tabla, una lista de ciudades y localidades de Turquía por la población, e incluye las ciudades que son capitales de provincia o que tienen una población de al menos . La población total de Turquía es  de acuerdo con la estimación de 2012, por lo que es el 19.º país más poblado en el mundo.

Localidades de Turquía
Las ciudades y localidades de Turquía con una población de más de  según los datos de Sistema de registro de nacimientos basado en direcciones de 31 de diciembre de 2007 (Address-Based Birth Recording Systems) se enumeran en la siguiente tabla, junto con los resultados de los censos del 21 de octubre de 1990 y de 22 de octubre de 2000, así como las provincias de Turquía en el que se encuentran las ciudades. El número de habitantes se refieren a la ciudad real, sin incluir áreas urbanas.

 (El sombreado azulado destaca las 81 capitales de provincia y la negrita las localidades más pobladas de cada provincia: ? localidades son capital y ciudad más populosa.)

Véase también 
Centros metropolitanos en Turquía (en inglés)

Enlaces externos
State Institute of Statistics 
The World Gazetteer: Turkey: Map of Largest Cities

Referencias

 
Anexos:Turquía
Turquía